Bruno Meneghello – giurista, matematico e partigiano italiano
 Ezio Meneghello – calciatore italiano
 Luigi Meneghello – partigiano, accademico e scrittore italiano